Чемпионат Франции по футболу среди женщин сезона 2019/20 (), или Дивизион 1 Arkema () — 46-й сезон чемпионата Франции по футболу среди женщин с момента его основания. Лионскому «Олимпику» предстояла защита прошлогоднего титула чемпиона. Сезон начался 24 августа 2019 и должен был завершится —  30 мая 2020. 13 марта 2020 года было анонсирована приостановка чемпионата из-за пандемии COVID-19, а 28 апреля 2020 года стало известно, что из-за запрета проведения любых спортивных мероприятий во Франции (включая мероприятия без зрителей) до сентября 2020 года, сезон 2019/20 во французском Дивизионе 1 Arkema не будет возобновлен и доигран. В турнире принимали участие 12 команд.

Впервые в истории Женского чемпионата Франции по футболу, Дивизион 1 будет иметь титульного спонсора лиги, после того, как ФФФ подписала трехлетнюю сделку с французской химической компанией Arkema.

Клубы-участники

Турнирная таблица 
 Источник: statsfootofeminin.fr

a|Из-за экономического дефолта «Суайо» был наказан 14 января 2020 года снятием трех очков, установлеными рамками для расчета заработной платы и запретом на набор персонала.

Результаты матчей 

•  •  • 
Источник: D1

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Лидеры чемпионата

Потуровая таблица 
Данные таблицы следует читать так: клуб занимает после завершения N тура и до начала N+1 тура соответствующее место.

Статистика

Примечания

Ссылки 
  Сайт statsfootofeminin.fr 
 Сайт Федерации Футбола Франции 

Франция женщины
2019/2020
Спорт во Франции в 2019 году
Спорт во Франции в 2020 году